День мира:

 Всемирный день мира — 1 января;
 Международный день мира — 21 сентября.

Произведения
 День мира — пацифистская опера немецкого композитора Рихарда Штрауса (1938).
 День мира — цикл из трёх книг, выпущенных в СССР, в каждой из который была представлена панорама событий одного дня в истории (соответственно, 27 сентября 1935 года, 27 сентября 1960 года и 23 октября 1986 года)

Примечания